Culina (Culina), indijansko pleme iz Brazila

Naselja u BiH:
 Kulina (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Kulina (Osmaci, BiH), naselje u općini Osmaci
 Kulina (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica

Naselja u Srbiji:
 Kulina (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac